Pohjasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pohjasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pohjasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Pohjasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Pohjasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Pohjasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Pohjasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Pohjasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar